Juha Uotila (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière en club 
En 2008, il passe professionnel avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Suomi U20 || Mestis || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || HC Salamat Kirkkonummi || Mestis || 6 || 0 || 3 || 3 || 10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Université du Nebraska à Omaha || NCAA ||41 ||1 ||14 ||15 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Université du Nebraska à Omaha || NCAA ||40 ||5 ||18 ||23 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Université du Nebraska à Omaha || NCAA ||22 ||1 ||14 ||15 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Marlies de Toronto || LAH ||45 ||0 ||9 ||9 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||49 ||3 ||7 ||10 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2010-2011 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 46|| 4|| 6|| 10|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HeKi || Mestis || 2|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 50|| 6|| 6|| 12|| 72|| 6|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2012-2013 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 48 || 1 || 11 || 12 || 96 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|2013-2014 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 48 || 4 || 3 || 7 || 83 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || HC Vita Hästen || Allsvenskan || 51 || 2 || 4 || 6 || 54 || 9 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
|2015-2016 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 45 || 1 || 10 || 11 || 103 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 29 || 1 || 0 || 1|| 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2016-2017 || JYP-Akatemia  || Mestis || 10 || 0 || 1 ||1 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2017-2018 || SAPA Fehérvár AV 19  || EBEL || 54 || 1 || 13 ||14 || 38 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2018-2019 || Kiekko Espoo  || Suomi-Sarja || 11 || 0 || 7 || 7 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 29

Notes et références 

Naissance le 12 janvier 1985
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Marlies de Toronto
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Espoo
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du HC Vita Hästen
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur de hockey sur glace des Mavericks d'Omaha